Немцо́ва () — женская форма фамилии  (в Чехии также женская форма фамилии Немец).

 Известные носительницы 
 Немцова, Божена (1820—1862) — чешская писательница, родоначальница современной чешской прозы.
 Немцова, Ева (более известна как Горакова; род. 1972) — чешская профессиональная баскетболистка.
 Немцова, Жанна Борисовна (род. 1984) — журналист, дочь Бориса Немцова.
 Немцова, Катержина (род. 1990) — американская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2008).
 Немцова, Марина Вячеславовна (род. 1962) — российский медицинский генетик, доктор биологических наук, профессор.
 Немцова, Мирослава (род. 1952) — председатель Палаты депутатов Парламента Чешской Республики.
 Немцова, Петра (род. 1979) — чешская модель.
 Немцова, Татьяна Владимировна (род. 1946) — фигуристка из СССР, двукратная чемпионка СССР 1960 и 1961 годов в женском одиночном катании.
 Немцова, Юлия Ивановна (род. 1978) — российская спорстменка (бокс), чемпионка мира и Европы.